Хо́лли Мари́ Комбс (, род. 3 декабря 1973, Сан-Диего, Калифорния) — американская актриса и продюсер, наиболее известная по ролям Пайпер Холливелл в сериале «Зачарованные» (1998—2006), Кимберли Брок в сериале «Застава фехтовальщиков» (1992—1996) и Эллы Монтгомери в сериале «Милые обманщицы» (2010—2017).

Ранние годы 
Холли Мари Комбс родилась в Сан-Диего (штат Калифорния). Дочь Дэвида и Лоралей Комбс, которая родила её в шестнадцатилетнем возрасте и была в браке с её отцом два года (1973—1975). Она переехала с матерью в Нью-Йорк в восьмилетнем возрасте и вскоре стала появляться в печатной и телерекламе. Обучалась в Professional Children’s School N.Y под руководством Эрни Мартина.

Карьера 
В тринадцатилетнем возрасте Комбс впервые появилась на экранах в комедии «Стеклянные стены», сыграв эпизодическую роль одноклассницы во флешбэке. В пятнадцать лет сыграла небольшую роль в 1988 году в фильме «Приятный танец сердец», а в следующем году такую же небольшую роль в фильме Оливера Стоуна «Рождённый четвёртого июля».

В 1992 году Комбс получила роль в драматическом сериале «Застава фехтовальщиков». Она проходила кастинг на роль Кимберли Брок пока жила в Нью-Йорке, но ей изначально отказали, а позже позвонили и пригласили на съемки. Сериал транслировался четыре года, за него Комбс получила положительные отзывы критиков и награду Young Artist Award. В 1992 году она также снялась в трёх кинофильмах, «Простые люди», «Цель желания» и «Хихикающий доктор»

В 1998 году Комбс получила свою самую известную роль в карьере, в сериале «Зачарованные». Комбс изначально пробовалась на роль Прю Холливелл, а Шеннен Доэрти на роль Пайпер Холливелл, но в конце концов их поменяли ролями. В пятом сезоне она стала также продюсером сериала, и снималась в нём вплоть до финала шоу в мае 2006 года.

Как и многие другие бывшие телезвёзды, Комбс пыталась вернуться на телевидение с собственным шоу. В 2008 году, наравне с Рошелль Эйтс и Брук Бёрнс, Комбс снялась в пилоте сериала для канала Lifetime «Любовницы», который не имел успеха. В 2010 году Комбс получила роль матери главной героини в сериале канала ABC Family «Милые обманщицы». Премьера сериала состоялась в июне 2010 года. Комбс была понижена до второстепенного появления начиная с четвёртого сезона.

Личная жизнь 
В 1993—1997 годы Комбс была замужем за актёром Брайаном Трэвисом Смитом.

В 2004—2011 годы Комбс была замужем за бывшим рабочим сцены в «Зачарованных» Дэвидом Донохо, от которого у неё есть три сына: Финли Артур Донохо (род. 26.04.2004), Райли Эдвард Донохо (род. 26.10.2006) и Келли Джеймса Донохо (род. 26.05.2009).

С 7 сентября 2019 года Комбс замужем за ресторатором Майком Райаном, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы.

Комбс живёт в Бель Каньоне в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе с семьёй и многочисленными животными.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Дети-актёры США
Телепродюсеры США
Киноактрисы США